Ici Commence l'Océan (ICO) est une association de voile et de sports nautiques de Grenoble École de management.

L'association organise
 La GEM Swimming Cup (première compétition étudiante de natation) ;
 l'ESCale (une croisière en Méditerranée avec 15 voiliers) ;
 le TT GEM (un trail inter-association à Grenoble), un Surftrip.

Elle participe également à la Course Croisière EDHEC où un de ses équipages a terminé 1 de la catégorie de régate 100 % étudiant à la CCE51 en 2019.

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Sport nautique